Tom Wilson kan syfta på:

 Tom Wilson (översättare) (1849–1923), svensk översättare och författare
 Tom Wilson (keramiker) (1926–1986), svensk keramiker
 Tom Wilson (musikproducent) (1931–1978), berömd amerikansk musikproducent främst verksam under 1960-talet
 Tom Wilson (ishockeyspelare) (född 1994), kanadensisk ishockeyspelare

Se även 
 Thom Wilson (död 2015), amerikansk musikproducent och ljudtekniker, främst inom punkrock-genren